Tvrditsa (bulgariska: Твърдица) är en ort i Bulgarien.   Den ligger i kommunen Obsjtina Tvrditsa och regionen Sliven, i den centrala delen av landet,  km öster om huvudstaden Sofia. Tvrditsa ligger  meter över havet och antalet invånare är .

Terrängen runt Tvrditsa är varierad. Den högsta punkten i närheten är  meter över havet,  km nordost om Tvrditsa. Tvrditsa är det största samhället i trakten.

Trakten runt Tvrditsa består till största delen av jordbruksmark. Runt Tvrditsa är det ganska glesbefolkat, med  invånare per kvadratkilometer.  Trakten ingår i den boreala klimatzonen. Årsmedeltemperaturen i trakten är  °C. Den varmaste månaden är juli, då medeltemperaturen är  °C, och den kallaste är december, med  °C. Genomsnittlig årsnederbörd är  millimeter. Den regnigaste månaden är maj, med i genomsnitt  mm nederbörd, och den torraste är november, med  mm nederbörd.

Kommentarer

Källor

Externa länkar

Orter i Sliven (region)